Адельге́йда, або Адельга́йда () — німецьке жіноче особове ім'я. Походить з  (шляхетний) і heid (вигляд, форма). Інші форми імені — Адельгайда (Adelheidis), Альгейда (Alheydis), Адела (Adela), Аделаїда (Adelaide), Адель (Adell) Аліса (Alice), Гейда (Heide) тощо.

 Адельгейда Бургундська
 Адельгейда Київська